Уорренсберг () — название нескольких населённых пунктов в США.

Населённые пункты США 
  — деревня в Иллинойсе.
  — город в Миссури.
  — городок в штате Нью-Йорк.
  — статистически обособленная местность в составе одноимённого городка.

См. также 
 Уоррен
 Уоррентон